

Patronyme

 Abdoulaye Dima Dabo, homme d'affaires
 Abdoulaye Y. Dabo, romancier sénégalais ;
 Amara Dabo, judoka sénégalais ;
 Astan Dabo, joueuse franco-malienne de basket-ball ;
 Bagaliy Dabo, joueur de football français ;
 Cheick Oumar Dabo, joueur de football malien ;
 Gertrude de Dabo, fille et l'héritière d'Albert II ;
 Heilwige de Dabo, fille du comte Louis de Dabo ;
 Henri Ier de Dabo,
 Hugues de Dabo,
 Leon Dabo, (entre 1865 et 1874-1960), peintre
 Malang Dabo, judoka sénégalais ;
 Mouhamadou Dabo, joueur de football français d’origine sénégalaise ;
 Ousmane Dabo, joueur de football français.

Pseudonyme

 Dabo, rappeur japonais ;

Toponymie

 Dabo, (Dagsburg en allemand), une commune française du département de la Moselle ;
 le Comté de Dabo
 Dabo, une commune du cercle de Nara dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Dabo, une commune de la région de Kolda au Sénégal ;

Homonymie de localités
Patronyme africain